Traian est un prénom, dérivé du nom de l'empereur romain Trajan. C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Patronyme 

 Traian Băsescu (1951- ), homme d'État roumain.

Toponyme 

 Traian, commune située dans le județ de Bacău ;
 Traian, commune située dans le județ de Brăila ;
 Traian, commune située dans le județ d’Ialomiţa ;
 Traian, commune située dans le judet d'Olt ;
 Traian, commune située dans le judet de Teleorman.

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain